Go Soeda fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Sergiy Stakhovsky fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Cabezas de serie 

  John Millman (Cuartos de final, baja)
  Chung Hyeon (Baja)
  Sam Groth (Cuartos de final, retiro)
  Daniel Evans (Primera ronda)

<ol start=5>
  Lu Yen-hsun ''(Finalista)
  Tatsuma Ito ''(Segunda ronda)
  Yūichi Sugita ''(Segunda ronda)
  Lukáš Lacko ''(Semifinales)
  Michael Berrer ''(Segunda ronda, retiro)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Lecoq Seoul Open 2016